Woog steht für:

 Woog, generische Bezeichnung für stehende Gewässer in Teilen Südwestdeutschlands
 Woog oder Aarewaage, Wirbel im Fluss Aare bei Aarburg, Bezirk Zofingen, Kanton Aargau
 Woog (Lauchert), rechter Zufluss der Lauchert nach Melchingen, Stadt Burladingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Woog ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Woog (1944–2019), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Edgar Woog (1898–1973), Schweizer Kommunist 
 Lydia Woog (1913–2003), Schweizer Kommunistin  
 Madeleine Woog (1892–1929), Schweizer Malerin 
 Max Woog (* 1888), Schweizerer Fußballspieler und Juwelier 

Siehe auch:
 WOG
 Vogue
 WUG